Die Vietnam Open 2022 im Badminton fanden vom 27. September bis zum 2. Oktober 2022 im Nguyen Du Cultural Sports Club in Ho-Chi-Minh-Stadt statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Kanta Tsuneyama (zurückgezogen)
 Sai Praneeth Bhamidipati (2. Runde)
 Kodai Naraoka (Champion)
 Tommy Sugiarto (2. Runde)
 Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
 Weng Hongyang (Halbfinale)
 Soong Joo Ven (2. Runde)
 Mithun Manjunath (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Aya Ohori (Viertelfinale)
 Saina Nehwal (zurückgezogen)
 Putri Kusuma Wardani (zurückgezogen)
 Ruselli Hartawan (Viertelfinale)
 Kisona Selvaduray (Viertelfinale)
 Nguyễn Thùy Linh (Champion)
 Goh Jin Wei (Finale)
 Ashmita Chaliha (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Sabar Karyaman Gutama / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (Halbfinale)
 He Jiting / Zhou Haodong (Finale)
 Junaidi Arif / Muhammad Haikal (Halbfinale)
 Ren Xiangyu / Tan Qiang (Champion)
 Mahiro Kaneko / Keigo Sonoda (Viertelfinale)
 Wahyu Nayaka / Hardianto (2. Runde)
 Weeraphat Phakjarung / Wongsathorn Thongkham (1. Runde)
 Andy Kwek / Loh Kean Hean (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste  
 Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Champion)
 Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi (Finale)
 Jin Yujia / Crystal Wong Jia Ying (Halbfinale)
 Simran Singhi / Ritika Thaker (zurückgezogen)
 Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto (2. Runde)
 Nita Violina Marwah / Tryola Nadia (Viertelfinale)
 Riko Imai / Maiko Kawazoe (Viertelfinale)
 Sanyogita Ghorpade / Priya Konjengbam (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (Finale)
 Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela (Halbfinale)
 Chan Peng Soon / Cheah Yee See (Viertelfinale)
 Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (Champion)
 Mohamed Reza Pahlevi Isfahani / Melati Daeva Oktavianti (Viertelfinale)
 Low Juan Shen / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
 Chang Tak Ching / Lui Lok Lok (Viertelfinale)
 Yeung Shing Choi / Fan Ka-Yan (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2022
Badmintonwettbewerb in Ho-Chi-Minh-Stadt
Badminton 2022